Дмитрий Геннадьевич Ипатов (род. 30 июня 1984, Магадан) — российский прыгун с трамплина, участник Олимпиад в Турине и Ванкувере.

Карьера 
Дмитрий Ипатов начал привлекаться в национальную сборную в 2002 году. С декабря 2003 года он участвует в Кубке мира. В 2005 году магаданец выиграл чемпионат России. Самым успешным сезоном Кубка для Ипатова стала зима 2006/07, когда он занял 21-е место в общем зачёте; лучшим результатом на этапе стало 5-е место в Лахти. В январе 2007 года россиянин выиграл Универсиаду на нормальном трамплине и взял «бронзу» на большом. С того момента результаты Ипатова пошли вниз, он всего дважды проходил во вторую попытку Кубка мира.

Выступления в Кубке мира 
Данные приведены на 25 ноября 2011 года

Примечания

Ссылки 

 Профиль на сайте FIS
 Биография на ws-news.ru

Прыгуны с трамплина по алфавиту
Прыгуны с трамплина России
Чемпионы Универсиады по прыжкам в воду
Прыгуны с трамплина на зимних Олимпийских играх 2006 года
Прыгуны с трамплина на зимних Олимпийских играх 2010 года